Karang Panggung (Merigi Sakti), een plaats in Indonesië
Karang Panggung (Selangit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing